LRC est un sigle qui peut désigner :
 LRC (informatique) est un format de description de paroles (LyRiCs) utilisé en karaoké
 Train LRC est un train rapide construit par Bombardier Transport et utilisé au Canada par Via Rail
 Lacsa (Costa Rica), selon le code OACI des compagnies aériennes
 Lori (langue), selon ISO 639 des codes de langues.